Christian Louboutin, een Frans schoenenontwerper
Louboutin (Mula B), een lied van Mula B uit 2017
Louboutin (Frenna), een lied van Frenna in samenwerking met Jonna Fraser, Emms en Idaly uit 2018